Jatibanteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jatibanteng, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Jatibanteng, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar